Анджелік Кербер була чинною чемпіонкою, але вирішила взяти участь у турнірі в Бостаді.

Джоанна Конта виграла свій перший титул WTA, у фіналі перемігши Вінус Вільямс з рахунком 7–5, 5–7, 6–2.

Вільямс намагалася виграти свій третій титул у Стенфорді і 50-й титул WTA загалом.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Bank of the West Classic
2016